Radley peut désigner :

Patronyme 
 Kate Radley (1967-), une musicienne britannique.
 Yip Radley (1908-1963), un hockeyeur canadien.

Pseudonyme 
 Sheila Radley, pseudonyme de Sheila Mary Robinson (1928-), autrice britannique de roman policier.

Géographie 
 Radley, un village d'Angleterre, près de Abington dans le Oxfordshire.
 Radley College, une école privée d'Angleterre située dans cette même ville.

Culture 
 The Boo Radleys, un groupe de musique.
 Les Radley (titre original : The Radleys), un roman de Matt Haig publié en 2010.
Homonymie de patronyme